Goethem ist der Familienname folgender Personen:

 Edouard van Goethem (1873–1949), belgischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Apostolischer Vikar von Coquilhatville
 Johan van Goethem (* 1973), belgischer Snookerspieler, siehe Johan van Goetham
 Patrick Van Goethem (* 1969), belgischer Countertenor